Codice Magliabechiano, (Codex Magliabechianus CL. XIII.3, manoscritto del XVI secolo  che riproduce un codice azteco.
 Codice Magliabechiano XVII, 17, manoscritto che tramanda l'opera di un autore dal nome convenzionale di Anonimo Magliabechiano (o Anonimo Gaddiano).
 Codice Magliabechiano VI, 112, manoscritto che tramanda le novelle da I a CXXXIX del Trecentonovelle di Franco Sacchetti (le novelle dalla CXL in poi sono scorporate nel Codice Laurenziano XLII, 12)